Teorema puede designar a:

 Teorema, cualquier proposición demostrable a partir de axiomas;  
 Teorema (revista), la revista española internacional de Filosofía; o 
 Teorema (película), la película dirigida por Pier Paolo Pasolini en 1968.